Callipus är ett släkte av mångfotingar. Callipus ingår i familjen Callipodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Callipus